Boyan Radev (né en 1942), lutteur bulgare
Emil Radev (né en 1971), homme politique bulgare
Marijana Radev (1913-1973), chanteuse d'opéra croate
Roumen Radev (né en 1963), militaire et homme politique bulgare
Ventsislav Radev (né en 1961), athlète bulgare
Viktor Radev (1936-2014), joueur bulgare de basket-ball